Rezultati Prvenstva Avstralije 1955 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Beryl Penrose je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Thelma Long (finale)
  Beryl Penrose (prvakinja)
  Jenny Staley (polfinale)
  Mary Carter (polfinale)
  Fay Muller (četrtfinale)
  Daphne Seeney (drugi krog)
  Loris Nichols (drugi krog)
  Norma Ellis (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1955